Флаг муниципального образования Кали́нинский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 декабря 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2152.

Описание 
«Флаг Калининского района представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине стилизованный силуэт церковной главки, а вдоль нижнего края — полосу (в 1/4 полотнища) голубого цвета; на силуэте главки расположено изображение жёлтого хлебного снопа, перевязанного красной лентой, на полосе — изображение двух жёлтых карасей, развёрнутых друг навстречу другу».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Возникновение станицы Калининской (Поповической) связано с переселением черноморского казачьего войска из-за Буга на Кубань в 1792—1793 годы.

Создание Поповического куреня связывают с именем Ивана Самойловича, которого часто именовали «Гетманом, поповическим сыном, Самойловичем».

На флаге символика церковной главки многозначна: 
— главка аллегорически символизирует первое наименование районного центра — станицы Поповической, тем самым подчёркивая историческую преемственность; 
— указывает на старейший памятник истории и архитектуры на территории района — Свято-Богоявленский храм, построенный в 1809 году.

Изображение снопа и жёлтый цвет полотнища говорит о сельскохозяйственной направленности экономики района — здесь развито производство зерновых культур. Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, постоянства, уважения, интеллекта. Сноп, состоящий из восьми колосьев, показывает восемь сельских поселений в составе района. Сноп — традиционный символ достатка, единения, общности интересов.

Два карпа олицетворяют плавневую зону района, которая богата рыбными запасами и охотничьими угодьями.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением рыбы